Stoel (één persoon) of zitbank (meerdere personen)
 Zetel (politiek), een te bezetten plaats in een bestuurlijk orgaan
 Zetel (recht), de juridische vestigingsplaats van een rechtspersoon
 Zetel (Friesland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen